Сан-Бенту-ду-Сул:

 Сан-Бенту-ду-Сул — город в Бразилии, расположенный в штате Санта-Катарина.
 Сан-Бенту-ду-Сул — микрорегион в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.